Роберт Хилцик () — американский режиссёр и сценарист фильмов ужасов, известный по слэшеру «Спящий лагерь». После ряда сиквелов, режиссёрами и авторами сценария к которым были другие люди, Хилцик вернулся в 2004 году к созданию фильмов и выступил автором сценария и режиссёром фильма «Возвращение в спящий лагерь». Он решил, что новая часть фильма будет игнорировать сюжетные линии других сиквелов, заявив, что он хотел бы продолжить с того момента, на котором закончился первый фильм. Производство фильма было приостановлено на достаточно длительное время, но после того как были переделаны спецэффекты, фильм вышел сразу на DVD в 2008 году.

Жена Хилцика — Мишель Татосян — была одним из продюсеров фильма «Спящий лагерь».

Хилцик не знал, что «Спящий лагерь» приобрёл за это время столько поклонников, пока не связался с Джеффом Хейзом с сайта Sleepawaycampmovies.com. Джефф Хейз помог организовать запись режиссёрских комментариев для издававшегося Anchor Bay Entertainment DVD.

Он начал своё обучение в Уилльямс Колледже и продолжил его в Школе искусств Тиша при Нью-Йоркском университете. Позже посещал школу права при Университете Хофстра. В настоящее время живёт в Нью-Йорке с женой и тремя дочерьми (Саманта, Эмили и Линдси).

Фильмография 

 1983 — Лагерь вечных снов — режиссёр и сценарист
 2008 — Возвращение в Лагерь вечных снов — режиссёр и сценарист
 2011 — Спящий лагерь 5 — режиссёр и сценарист

Ссылки 
 
 Интервью с Робертом Хилциком (англ.)

Выпускники университета Хофстра
Выпускники Школы права Университета Хофстра
Выпускники Колледжа Уильямса
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета